Whiting (motorfiets)
 Whiting (Indiana), een plaats in de Verenigde Staten
Whiting (Wisconsin), een plaats in de Verenigde Staten
Whiting (Kansas), een plaats in de Verenigde Staten
Whiting (Iowa), een plaats in de Verenigde Staten